Álvarez-Buylla puede hacer referencia a:

Personas 
 Adolfo Álvarez-Buylla y González-Alegre, economista español.
 Arturo Álvarez-Buylla, neurobiólogo mexicano, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; hijo de Ramón Álvarez-Buylla.
 Arturo Álvarez-Buylla Godino, militar español que ejerció como alto comisario de España en Marruecos.
 María Elena Álvarez-Buylla, científica y ecologista mexicana.
 Manuel Álvarez-Buylla y López Villamil, político español.	
 Ramón Álvarez-Buylla, cirujano, neurofisiólogo e histólogo español.
 Plácido Álvarez-Buylla Godino, neumólogo ovetense
 Plácido Álvarez-Buylla López-Villamil, militar y político español.
 Plácido Álvarez-Buylla Lozana, futbolista, diplomático y político español.
 Vicente Álvarez-Buylla Lozana, futbolista español.

Miscelánea 
Monumento a Plácido Álvarez-Buylla, escultura en Oviedo hecha por Gerardo Zaragoza.